
Molekulska formula -{'C6H12O5}- se može odnositi na:

 1,5-Anhidroglucitol
 2-Dezoksi-D-glukoza
 5-dezoksi-inozitol
 Fukoza
 Fukuloza
 Ramnoza
 Sorbitan